De Grand Prix-wegrace van Maleisië 1994 was de tweede race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1994. De race werd verreden op 10 april 1994 op Shah Alam in Shah Alam, Maleisië.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

1994
Maleisië